Gnojnik – wieś w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Gnojnik
 Gnojnik – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim
 Gnojnik (czes. Hnojník) – wieś w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek
 Gnojnik – przystanek kolejowy w Gnojniku, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach

 Gnojnik – struga, dopływ Łówczanki
 Gnojnik – potok, dopływ Straduni

Zobacz też 
 Gnojnica